Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Robert Lutz che ha battuto in finale Tom Okker 6-4, 2-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1972